Estas são três listas de países do mundo organizadas pelo seu produto interno bruto (PIB) (o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em uma nação durante um ano). As estimativas em dólar internacional dadas nesta página derivam do modo de calcular a paridade do poder de compra (PPC).

Usar uma base PPC é útil quando comparado às diferenças generalizadas nos padrões de vida gerais das populações, isto porque o PPC leva em conta o custo relativo da vida e as taxas de inflação do país, em vez de usar apenas as taxas de câmbio, o que poderia distorcer as reais diferenças de renda. No entanto, as economias se auto-ajustam às mudanças de moeda ao longo do tempo, e a tecnologia intensiva e bens de luxo, matérias-primas e preços de energia são os mais afetados pela diferença de moeda, apesar de serem críticos ao desenvolvimento da nação, por tanto, as vendas de trajes exteriores ou a gasolina por litro na República Popular da China são medidas com mais precisão pelo valor nominal.

Várias economias que não são consideradas países (Mundo, UE, e alguns territórios dependentes) são incluídas na lista porque elas aparecem nas fontes. Estas economias não estão classificadas, porém são listadas em sequência pelo PIB em comparação.

 A primeira lista inclui estimativas do mês de abril de 2018 para os 188 membros do Fundo Monetário Internacional, a República da China (Taiwan) e Porto Rico, bem como dados para entidades não classificadas: a União Europeia, as Regiões Administrativas Especiais da China de Hong Kong e Macau e o mundo. Os dados estão em bilhões de dólares internacionais e foram calculados pelo FMI. Os números foram publicados em abril de 2018.
 A segunda tabela inclui dados para o ano de 2018 para as 178 das 192 nações que integram as Nações Unidas, as duas Regiões Administrativas Especiais Chinesas (Hong Kong e Macau), e dados para as entidades não classificadas do mundo e da União Europeia. Os dados estão em milhões de dólares internacionais e foram compilados pelo Banco Mundial. Os números foram publicados em abril de 2018.
 A terceira lista é uma tabulação da atualização de dados do CIA World Factbook PIB PPC de 2017. Os dados para o PIB em Paridade do Poder de Compra (PPC) também foram estabelecidos usando o novo Programa de Comparação International (PCI). Os números finais são estimados em dólares internacionais.

Lista de países 
Todos os dados estão em dólares internacionais (Int$).

Ver também 
 Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra) per capita
 Lista de países por PIB (PPC) passado e futuro
 Lista de países por PIB (PPC) per capita passado e futuro
 Lista de países por PIB nominal
 Lista de países por PIB nominal per capita
 Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano
 Lista de países por crescimento do PIB

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 
 

PIB PPC
Listas por produto interno bruto